Первая пара турнира — Ана Конюх / Кэрол Чжао — победительница соревнований.

Общая информация 
Первая пара посева выигрывает приз впервые с 2008 года; представительница Хорватии побеждает здесь впервые с 2009-го года, а Канады — с 2006-го года.

Посев 

  Ана Конюх /  'Кэрол Чжао (Титул)
  Антония Лоттнер /  Эрин Рутлифф (Четвертьфинал)
  Александра Кик /  Элизе Мертенс (Первый раунд)
  Кэти Данн /  Кристина Макарова (Второй раунд)

<li>  Анна Данилина /  Елизавета Куличкова (Полуфинал)
<li>  Александра Корашвили /  Барбора Крейчикова (Финал)
<li>  Фиона Ферро /  Катерина Синякова (Второй раунд)
<li>  Камила Розателло /  Ипек Сойлу (Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Юниоры
Австралия